По́стер ( — «афиша, объявление, плакат»):
 Постер — тоже, что и плакат — листовое издание, используемое для агитационных, инструктивно-методических, рекламных, декоративных целей.
 Постер — плакат как предмет коллекционирования у любителей поп-арта (см. Пинап) — листовой материал с изображением известных актёров, эстрадных исполнителей, спортсменов, героев художественной литературы и кино.
 Fly poster, flyer (Словарь по маркетингу и коммерции) — незаконный плакат, афиша.

 Постер — может означать «расклейщик афиш».
 Постер — человек, который создает и размещает информацию на сайте (см. также контент-менеджер).